Пассауский договор  () — соглашение, заключённое на сейме в Пассау, в июне 1552 года, между католическими и протестантскими имперскими чинами.

На основании этого договора признана свобода аугсбургского исповедания, отменен аугсбургский интерим, освобождены Иоганн-Фридрих Саксонский и Филипп Гессенский, а также обещана амнистия всем изгнанным во время Шмалькальденской войны. 15 августа договор был подписан императором Карлом V. С небольшими изменениями он обращён в Аугсбургский религиозный мир 1555 года.

Примечания

Ссылки 
 

Реформация
Международные договоры Священной Римской империи
1552 год
Пассау
Договоры по алфавиту